Paoli se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pasquino Paoli
 Guido Paoli